

Música 
Álbuns
 "Rendez-vous (álbum de Andreea Banica)", álbum da cantora pop romena Andreea Banica, de 2007
 "Rendez-Vous (álbum de Jean Michel Jarre)",álbum do músico eletrônico francês Jean Michel Jarre, de 1986

Canções
 Rendez-vous (canção de Andreea Banica), canção da cantora pop romena Andreea Banica, de 2007
 Rendez-vous (canção de Pas de Deux), canção da dupla belga Pas de Deux, de 1983
 Rendezvous 18.6y (canção de LOOΠΔ yyxy), canção da unit do grupo de k-pop LOOΠΔ, de 2018.

Cinema e TV 
 Rendez-vous (filme), filme de 1985

Outros 
 Rendezvous, mecanismo de sincronização do sistema operacional Plan 9 from Bell Labs

Desambiguação
Palavras, frases e expressões em francês